Le Coste ima više značenja:
 Le Coste, Grosseto
 Le Coste, Isernia
 Le Coste, Lucca
 Le Coste, Modena
 Le Coste, Siena